Hyperdrive bezeichnet

 In der Science Fiction einen überlichtschnellen Antrieb
 Hyperdrive – Der Knall im All, eine britische Science-Fiction-/Comedy-Fernsehserie
 ein Pseudonym des niederländischen Trance-DJs Armin van Buuren
 Name eines Hybridantriebs der Firma Paice (Baltimore)

fr:Hyperpropulsion